Luzzatto puede referirse a:

 Elena Luzzatto, la primera mujer italiana en licenciarse en arquitectura
 Moshé Jaim Luzzatto, filósofo y un cabalista, también es conocido por el acrónimo RAMJAL